Горбуны — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав сельского поселения Себежское. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 21 житель.

География 
Расположена на юго-западе региона,  в лесной местности у восточного прибрежья Себежского озера, на территории национального парка «Себежский», в 8 км к востоку от города Себеж и в 2 км к северу от бывшего волостного центра д. Чернея.

Климат 
Климат, как и во всем районе, умеренно континентальный. Характеризуется мягкой зимой, относительно прохладным летом, сравнительно высокой влажностью воздуха и значительным количеством осадков в течение всего года. Средняя температура воздуха в июле +17 °C, в январе −8 °C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 130—145 дней в году. Годовое количество осадков — 600—700 мм. Большая их часть выпадает в апреле — октябре. Устойчивый снежный покров держится 100—115 дней; его мощность обычно не превышает 20-30 см..

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Лавровской волости.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в 25 чел., из них 14 мужчин, 11 женщин.

Инфраструктура 
Развито личное подсобное хозяйство, любительское рыболовство.

Транспорт 
Через деревню проходит областная автодорога 58К-564.

От деревни начинается автомобильная дорога местного значения «Горбуны — Бородулино» (идентификационный номер 58-254-870 ОП МП 58Н-040), протяженностью в 2,77 км.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района